Exim (от ) — агент пересылки сообщений, используемый в операционных системах семейства Unix. Первая версия была написана в 1995 году Филиппом Гейзелом (Philip Hazel) для использования в качестве почтовой системы в Кембриджском Университете. Exim распространяется под лицензией GPL, и каждый может свободно скачать его, использовать и модифицировать. Следует отметить, что версия 4 существенно отличается от версии 3.

Exim придерживается дизайна sendmail, где один процесс контролирует всю работу . Такой монолитный дизайн считается небезопасным, но у Exim прекрасная история безопасности и для версии 4.xx. крайне редки критические уязвимости.

Exim 4 спроектирован для систем, имеющих постоянное подключение к сети, поэтому в нём нет сложных механизмов работы с очередью, через которую должны проходить все сообщения. В настройке по умолчанию Exim пытается немедленно доставить сообщение. При большой нагрузке на сервере режим немедленной доставки может быть временно выключен.

Особенности 
 Полностью свободный MTA.
 Поддержка виртуальных доменов.
 Очень гибкая система фильтрации почты, основанная на собственных списках контроля доступа (ACL). Позволяет применять множество правил на каждом этапе SMTP-сессии.
 Система отладки, позволяющая эмулировать входящее соединение с полным выводом всей логики обработки письма, кроме оконечной доставки сообщения.
 Поддержка SMTP-аутентификации с использованием множества различных бэкэндов, таких, как LDAP, Dovecot SASL, Cyrus и т. д.
 Поддержка большого списка антивирусного ПО, такого как ClamAV, KAV и т. д.
 Поддержка большого списка антиспамового ПО, такого как Spamassassin, DCC и т. д.
 Поддержка современных видов подписи и верификации почты, таких как SPF, DKIM и DMARC.
 Поддержка протоколов SOCKS, PROXY, LDAP, DNSSEC, DANE.
 Формат конфигурационного файла, позволяющий использовать макросы, переменные, выполнения по условию и сложные выражения с обращением к внешним источникам данных (файлы и БД), имеющий приемлемый уровень читаемости (в отличие, например, от конфигурационного файла Sendmail)
 Поддержка фильтров доставки как в стандартном формате Sieve, так и в более гибком собственном формате.

Недостатки 
 Работа с почтовой очередью не оптимизирована.
 Монолитный дизайн — один процесс управляет всем.

Для некоторых версий, которые в настоящее время распространены на многих компьютерах, обнаружены уязвимости CVE-2019-10149 (подвержены версии начиная с версии 4.87 по 4.91 включительно) и CVE-2018-6789 (Уязвимые версии: 4.90, 4.89.1, 4.89, 4.87.1, 4.82.1, 4.88, 4.83, 4.82, 4.80.1, 4.80, 4.85, 4.84, 4.85.2, 4.84.2, 4.86.2, 4.86, 4.87)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Specification of the Exim Mail Transfer Agent (перевод на русский для версии 4.70.)

Литература 
 

Почтовые серверы
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL